Koref ist der Familienname folgender Personen:

 Elmire Koref (1894–1975), österreichische Schauspielerin und Dramatikerin
 Ernst Koref (1891–1988), sozialdemokratischer Politiker und Bürgermeister von Linz von 1945 bis 1962
 Fritz Koref (1884–1969), Physikochemiker
 Gertrud Koref-Musculus Stemmler (1889–1972), deutsch-schweizerische Malerin